

Cinema 
 Slow-motion – tecnica di ripresa cinematografica chiamata in italiano "rallentatore"

Musica 
 Slow Motion – album dei Man del 1974
 Slow Motion – singolo degli Ultravox del 1978, dall'album Systems of Romance
 Slow Motion – album dei Supertramp del 2002
 Slow Motion – singolo di Juvenile del 2004, dall'album Juve the Great
 Slow Motion – brano di Tying Tiffany, con remix di Nic Endo, contenuto nell'album Brain for Breakfast del 2007
 Slow Motion – singolo di Trey Songz del 2015
 Slow Motion — singolo di Shreya Ghoshal del 2019